Pierre Plantée steht für folgende Menhire in Frankreich:

 La Pierre Plantée de Lussan im Département Gard 
 Pierre Plantée von Lacaune im Département Tarn
 Pierre plantée du Planal de la Coma del Llop im Département Pyrénées-Orientales
 Pierre Plantée (Champeix) im Département Puy-de-Dôme
 Pierre Plantée (Cosqueville) im Département Manche